Hendl steht für:
 bairisch-österreichisch für das Haushuhn

 ein Tiroler Adelsgeschlecht Hendl (Adelsgeschlecht)

Hendl ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Hendl (* 1992), österreichischer Fußballtorhüter
 Manfred Hendl (1931–2007), deutscher Geograph und Klimatologe
 Walter Hendl (1917–2007), US-amerikanischer Dirigent

Siehe auch:
 Hendel
 Händl
 Händel (Begriffsklärung)